Mortal Engines steht für: 
 Mortal Engines (Roman), erster von vier Romanen aus Philip Reeves Tetralogie Predator Cities
 Mortal Engines: Krieg der Städte, darauf basierendes Filmdrama von Christian Rivers (2018)